efekt brzegowy w ekologii
 efekt brzegowy w żegludze
 efekt brzegowy w fizykoterapii
 efekt brzegowy w optyce